Ранчо Мигел има више значења:

 Ранчо Мигел, Ел Пуерто (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Мигел (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Мигел (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику